Акахете има више значења:
 Општина Акахете (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Акахете (Акахете, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Акахете (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Акахете (Акахете, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику